Оуян Сюнь (, почётное имя Синьбэнь 信本, 557—641) — конфуцианский учёный и каллиграф эпохи ранней Тан в Китае, один из самых значительных каллиграфов Китая и региона. Классик стиля кайшу.

Биография 
Оуян Сюнь происходил из семьи администраторов и учёных при южной империи Чэнь. В раннем возрасте он потерял отца (павшего в бою) и сам едва спасся от гибели во время нападения войск Суй. Его принял и обучил один из старых друзей его отца. Оуян Сюнь особенно хорошо изучил хроники Ши-цзи, Ханьшу и Дунгуань Ханьцзы.

В 611 году он получил пост в объединившей все китайские земли империи Суй. Ещё до того, как Ли Юань провозгласил образование новой империи Тан, его семья с почётом принимала Оуян Сюня. Когда Ли Юань провозгласил себя императором нового государства, он сразу предоставил Оуян Сюню значительные посты и полномочия.

При империи Тан Оуян Сюнь был цензором и учёным Академии Хунвэнь. Здесь он преподавал каллиграфию и создал свод 36 правил написания иероглифов, а также систему обучения каллиграфии, в дальнейшем ставшие общепринятыми.

Оуян Сюнь был составителем, а также, вместе с Линху Дэфэнем и Чэнем Шуда, основным автором энциклопедии Ивэнь Лэйцзю (завершена в 624 году).

В качестве государственного каллиграфа Тан, Оуян Сюнь оставил надписи на нескольких важнейших стелах империи. Каждая из сохранившихся его каллиграфических работ важна для понимания развития каллиграфии в Китае, Японии и др. странах.

Как своими трудами по теории и практике каллиграфии, так и образцами каллиграфии Оуян Сюнь оказал влияние на всю последующую манеру написания китайских иероглифов.

Сохранились также его поэтические работы.

Примечания

Ссылки 
 Wang, Jingxian, «Ouyang Xun». Encyclopedia of China (Arts Edition), 1st ed.
 Resource Library Ouyang Xun  — artnet.com.
 Yiwen Leiju «Collection of Various Matters from Classics and other Literature»  — Chinaknowledge.de.
 Callygraphy during the Tang Dynasty  Art Virtue

Каллиграфы Китая
Персоналии:Тан
Оуян
Родившиеся в Чанше
Умершие в Аньхое